Perwomajśke – Republika Autonomiczna Krymu
 Perwomajśke – obwód doniecki
 Perwomajśke – obwód mikołajowski
 Perwomajśke – obwód odeski

Zobacz też 
 Pierwomajsk